

Persone
 Alma Mahler-Werfel (1879-1964) – compositrice e pittrice austriaca
 Franz Werfel (1890-1945) – scrittore e drammaturgo austriaco

Altro
 12244 Werfel – asteroide